São Vicente Ferrer (Maranhão), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Maranhão
São Vicente Ferrer (Pernambuco), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Pernambuco